Akamaru peut désigner :
 Akamaru, un prénom japonais ;
 Akamaru, un personnage de Naruto ;
 Akamaru, une des îles Gambier en Polynésie française.